Локомотивите серия 15.00 (DR серия 52.000) са строени през годините на Втората световна война за нуждите на германските железници в почти всички локомотивостроителни заводи на Германия и Средна Европа. Те представляват военновременно изпълнение на подобните локомотиви серия 14.00. Със своята опростена конструкция те отговарят задоволително и на изискванията на войната и на възможностите за бързото им и евтино производство. Натоварването им (15 t/ос) е подходящо за пътуване по участъци с леко и новоположено горно строене на пътя. Началото на експлоатацията им е през 1943 г., когато са взети под наем първите машини от немската железопътна администрация. Техният брой варира в широки граници. Към 9 септември 1944 г. в България се намират 85 машини серия 15.00. Съгласно законите на войната те стават военен трофей на СССР. Наемът за тези локомотиви започва да се плаща на СЖД. Това положение е до края на 1946 г. когато са закупени от БДЖ. Благодарение на показаните добри експлоатационни и тракционни качества при обслужването на пътнически и товарни влакове по-късно са закупени значителен брой локомотиви на старо от ГДР, Чехословакия и СССР. Така те се превръщат в най-масовата серия парни локомотиви в България.

Локомотивите са оборудвани с автоматична и директна въздушна спирачка. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси. Ръчната спирачка действа само върху тендера. Той е четириосен в два варианта. Единият – тип „лодка“ е поставен на две двуосни талиги, а другият – тип „кенгуру“ – с листова рама. С последния тип са снабдени само няколко локомотива. По отношение количеството на запасите въглища и вода тендерите тип „лодка“ са с две разновидности, които се виждат на основния шаблон. След 1960 г. повечето локомотиви са преустроени на смесено мазутно-въглищно горене, а малка част са на пълно мазутно горене.

Използвани са за обслужване на пътнически и товарни влакове. След 1974-75 г., започват да се изваждат в резерв, а една част са продадени на външни на БДЖ предприятия. През 1994-95 г. са бракувани и последните представители на серията. За музейната колекция е запазен локомотив 15.24, а 15.215 се намира в Железопътен музей – Русе.

 1 Borsig – Borsig Lokomotiv-werke GmbH, Henningsdorf bei Berlin;
 2 Graffen – Graffenstaden Maschinenbau AG (от 1945 г. във Франция);
 3 W L F – Wiener Lokomotivfabrik, Wien – Floridsdorf;
 4 M B A – Maschinenbau und Bahnbedarf AG, vorm. Orenstein & Köppel – Berlin;
 5 Schk – Berliner Maschinenbau AG, vorm. Louis Schwartzkopff – Berlin;
 6 DWM/P – Deutsche Waffen – und Munitionfabriken, Pozen (наименование на заводите „H. Cegielski“, Poznan – Полша по време на немската окупация 1940 – януари 1945 г.);
 7 Kr Ma – Krauss Maffei AG, München;
 8 Krenau – Oberschleisische Lokomotivwerke, Werk Krenau (наименование на полската локомотивна фабрика „Chrzanow“ по време на немската окупация 1940 – януари 1945 г.).

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви
Шкода